Лиер () — коммуна в губернии Бускеруд в Норвегии. Административный центр коммуны — город Лиербюэн. Официальный язык коммуны — букмол. Население коммуны на 2007 год составляло 22 700 чел. Площадь коммуны Лиер — 301,27 км², код-идентификатор — 0626.

На территории коммуны, близ Лиербюэна находится психиатрическая клиника Лиер Сикехус (Lier Sykehus), получившая довольно тёмную славу.

История населения коммуны 
Население коммуны за последние 60 лет указано на диаграмме ниже.

Примечания

Ссылки 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии